The Door, single écrit par Billy Sherrill et Norro Wilson et enregistré par George Jones (1974)
 The Door : La Porte du Passé, film fantastique allemand de Anno Saul (2009)
 The Door, film hongrois d'István Szabó (2012)
 The Door, film d'horreur américain de Matthew Arnold (2013)
 The Door, film d'horreur canadien de Patrick McBrearty (2014)
 The Door, film d'horreur indo-britannique de Johannes Roberts (2016)